Angelo di Costanzo – storico e politico italiano
 Egidio Di Costanzo – calciatore e allenatore di calcio italiano
 Geremia Di Costanzo – taekwondoka italiano
 Giuseppe Di Costanzo – scrittore italiano
 Leonardo Di Costanzo – regista, sceneggiatore e direttore della fotografia italiano
 Marco di Costanzo – ex calciatore italiano
 Marco Di Costanzo – canottiere italiano
 Nello Di Costanzo – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano